Peterson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Peterson Island (Florida)
 Peterson Island (Illinois)
 Peterson Island (Louisiana)
 Peterson Island (Ohio)

in der Antarktis:
 Peterson Island (Crystal Sound)
 Peterson Island (Windmill-Inseln)